Newchapel est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Newchapel, paroisse civile du comté de Tipperary



Newchapel, hameau de Newcastle-under-Lyme, Staffordshire
Newchapel, hameau du Surrey

Newchapel, hameau de Manordeifi, Pembrokeshire
Newchapel, hameau près Llanidloes, Powys

Voir aussi

Homonymie de toponyme